Rajon Semeniwka (ukrainisch /Semeniwskyj rajon) ist der Name zweier Rajone in der Ukraine:

Rajon Semeniwka (Poltawa) in der Oblast Poltawa
Rajon Semeniwka (Tschernihiw) in der Oblast Tschernihiw